O Campeonato Europeu de 1997 foi a 33.ª edição do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins .

Fase Grupos

Grupo A

Grupo B

2.ª Fase

9.º - 12.º Lugar

Apuramento Campeão

5.º–8.º Lugar

Classificação final 

Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 1997